Preseli Pembrokeshire steht für:

 Preseli Pembrokeshire (District), einen britischen Verwaltungsbezirk
 Preseli Pembrokeshire (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Preseli Pembrokeshire (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales